Ю́рий Ко́тов:
 Котов, Юрий Александрович (1937—2010) — советский и российский учёный-электрофизик.
 Котов, Юрий Владимирович (род. 1987) — российский игрок в пляжный футбол.
 Котов, Юрий Иванович (1928—2016) — советский и российский организатор промышленности.
 Котов, Юрий Михайлович (род. 1941) — советский, российский дипломат.
 Котов, Юрий Харлампиевич (род. 1929) — советский и российский футбольный тренер.